The Singles puede referirse a:

 The Singles: The First Ten Years, un recopilatorio del grupo sueco ABBA; 
 The Singles, un recopilatorio del grupo inglés de punk The Clash; 
 The Singles 81-85, un recopilatorio del grupo británico Depeche Mode; 
 The Singles 86-98, otro recopilatorio del grupo británico Depeche Mode; 
 The Singles 81-98, una caja del grupo británico Depeche Mode compilando los dos anteriores; 
 The Singles, álbum recopilatorio de Lady Gaga, lanzado en 2010; o
 The Singles, álbum recopilatorio de Goldfrapp, lanzado en 2012.